У давньогрецькій міфології ім'я Евбея мали 4 героїні:

 Евбея — наяда, дочка беотійського бога Асопа. Була вкрадена Посейдоном та саме на її честь названо острів Евбея.
 Евбея — одна з дочок річкового бога Астеріона.
 Евбея — дочка Феспія, що народила Геракла.
 Евбея — дочка Макарея, царя Лесбоса, народила Аполлона.

Персонажі давньогрецьких міфів